Brio
 Le Brio
 Sergio Brio